Лангемарк:
 Лангемарк — деревня (en) в Западной Фландрии
 27-я добровольческая гренадерская дивизия СС «Лангемарк» (1-я фламандская)
 Мотоциклетный полк СС «Лангемарк» моторизованной дивизии СС «Рейх»
 Танковый полк СС «Лангемарк» 10-й танковой дивизии СС «Фрундсберг»

См. также 
 Лангемак, Георгий Эрихович